Cândido Alves Moreira da Costa – calciatore portoghese
 Delfim Moreira da Costa Ribeiro – avvocato e politico brasiliano
 Ricardo Miguel Moreira da Costa – ex calciatore portoghese